Дми́трий Ще́пкин:
 Щепкин, Дмитрий Митрофанович (1879—1937) — русский юрист, экономист и писатель, автор работ по истории Московского университета.
 Щепкин, Дмитрий Михайлович (1817—1857) — русский филолог.